Emskiant () est une bibliothèque collaborative, numérique et libre sur l'histoire, la culture et l'action bretonne. Créée en 2006, elle a pour but de collecter les documents numériques ayant trait à la Bretagne en général. 

Il s'agit d'un Repository ou  sous forme de listing de fichiers, classés par thèmes. Il est possible de collaborer à cette bibliothèque en envoyant des fichiers libres de droit (Domaine public).

Littérature de langue bretonne
Bibliothèque en France